Somebody to Love steht für folgende Songs:
 Somebody to Love, Song der Band Jefferson Airplane, enthalten auf dem Album Surrealistic Pillow von 1967, siehe Somebody to Love (Jefferson-Airplane-Lied)
 Somebody to Love, Song der Band Queen, enthalten auf dem Album A Day at the Races von 1976, siehe Somebody to Love (Queen-Lied)
 Somebody to Love, Song von Nelly Furtado, enthalten auf dem Album Loose von 2006
 Somebody to Love, Song des Musikprojekts Boogie Pimps von 2003
 Somebody to Love, Song von Justin Bieber feat. Usher, enthalten auf dem Album My World 2.0 von 2010

Siehe auch:
 Everybody Needs Somebody to Love